Мелкая:

 Мелкая — река на острове Сахалин. Впадает в Охотское море.
 Мелкая — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края.
 Мелкая — один из псевдонимов Мари Краймбрери.
 «Мелкая здесь» — сингл Мари Краймбрери 2019 года.
 «Мелкая здесь» — концертный альбом Мари Краймбрери 2020 года.

См. также 
 Мелкая моторика